Департамент Хенераль-Рока  () — департамент в Аргентине в составе провинции Рио-Негро.

Территория — 14 655 км². Население — 320 921 человек. Плотность населения — 21,9 чел./км².

Административный центр — Хенераль-Рока.

География 
Департамент расположен на севере провинции Рио-Негро.

Департамент граничит:
 на северо-востоке — с провинцией Ла-Пампа
 на востоке — с департаментом Авельянеда
 на юге — с департаментом Эль-Куй
 на западе — с провинцией Неукен

Административное деление
Департамент включает 15 муниципалитетов:

Хенераль-Рока
Альен
Кампо-Гранде
Катриель
Сервантес
Чичиналес
Синко-Сальтос
Чиполетти

Контральмиранте-Кордеро
Хенераль-Энрике-Годой
Хенераль-Фернандес-Оро
Инхеньеро-Луис-Уэрго
Майнке
Вилья-Регина
Пеньяс-Бланкас

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Департаменты провинции Рио-Негро